Костянтин Miro (справжнє ім’я Костянтин Миколайович Мірошниченко; *12.03.1981 р.; Красний Луч Луганська область., Україна) - видатний український фешн-дизайнер, художник театральних костюмів, багаторазовий переможець національних та міжнародних конкурсів. 
 Miro — мультимедійний комбайн, що поєднує в собі музичний програвач, відеоплеєр, конвертер мультимедіа форматів і платформу для завантаження, створення і поширення власного відеоконтенту (інтернет-телебачення).